Aardrijkskunde
 Felipe Guerra, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte
 Gâmbia - Pontes - Alto da Guerra, plaats in de Portugese gemeente Setúbal
 Guerra, plaats in de Amerikaanse staat Texas

Kunst
 Los Desastres de la Guerra, reeks van 82 diepdrukken van de Spaanse kunstenaar Francisco Goya

Media
 Cartas da Guerra, Portugese film uit 2016
 La grande guerra, Italiaanse komische film uit 1959

Personen met de achternaam Guerra
 Alberto Begné Guerra, Mexicaanse politicus
 Andrea Guerra, Italiaans (film)componist
 Aura Guerra de Villalaz, Panamees rechtsgeleerde, advocate, rechter en hoogleraar
 Castulo Guerra, Argentijns-Amerikaans acteur
 Erenice Guerra, Braziliaans advocate en politica
 Héctor Guerra, Spaans wielrenner
 Helima Guerra, Belgisch feministe
 José Delgado Guerra, Spaans torero, bekend onder de bijnaam Pepe-Hillo
 José Emilio Guerra, Spaans voetballer
 José Sánchez-Guerra y Martínez, Spaans politicus
 Juan Luis Guerra, Dominicaans zanger, gitarist, componist en impresario
 Learco Guerra, Italiaans wielrenner
 Luis López Guerra, Spaans jurist en rechter
 Miguel Ángel Guerra, Argentijns autocoureur
 Octacílio Pinheiro Guerra, Braziliaans voetballer
 Rita Guerra, Portugees zangeres
 Rogelio Guerra, Mexicaans acteur
 Susana Guerra, Portugees zangeres, bekend onder de naam Suzy
 Victoria Guerra, Portugees actrice en model
 Vida Guerra, Amerikaans model, zangeres, actrice en tv-presentatrice